Seld ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert von Seld (1854–1944), deutscher Generalmajor
 Albert von Seld (1799–1867), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Constantin von Seld (* 1975), deutscher Filmeditor
 Georg Seld (~1454–1527), deutscher Goldschmied
 Georg Sigmund Seld (1516–1565), Jurist und Reichsvizekanzler
 Johannes Seld de Leubs (14./15. Jahrhundert), Jurist und Theologe

Siehe auch:

 Selt